Die Trofeo Bellaveglia 2010 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. Juli 2010 in Orbetello stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 344 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 247 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 366 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Orbetello